Пушечное ядро  — неофициальные гонки, проводимые в США в период с 1971 по 1979 годы между Восточным и Западным побережьем. Впервые были организованы американским гонщиком и журналистом  и его партнером по журналу «Car and Driver» Стивом Смитом в 1971 году в знак протеста против ужесточения дорожного законодательства в США, в частности — Национального ограничения максимальной скорости в 55 миль/час (88,5 км/ч), введённого под предлогом необходимости экономии топлива в масштабах страны. Впоследствии, эти гонки проводились ещё 4 раза, привлекая в том числе таких знаменитых пилотов, как победитель 24 часов Ле-Мана 1967, победителя этапов «Индикара» и Формулы-1 Дэна Герни. Последняя, 5-я гонка «Пушечное ядро» была проведена в 1979 году (рекордное время составило 32 часа и 51 минуту), после чего их проведение окончательно было запрещено властями США.

После окончательного запрета, Car and Driver начал спонсировать, получившую официальный статус, гонку Tire Rack One Lap of America, проводимую с учётом правил дорожного движения. Тем не менее, последователи в США, Европе и Австралии продолжают проводить гонки традиционным способом под названием «Пушечное ядро» без согласия Йейтса.

В массовой культуре 
По мотивам гонок «Пушечное Ядро» было снято несколько фильмов и передач, включая:
 Пушечное ядро! (1976) — художественный фильм режиссёра Поля Бартеля, в главной роли — Дэвид Кэррадайн.
 Гонки «Пушечное ядро» (1981) — экранизация Хэла Нидхема с участием Бёрта Рейнольдса, Дом Делуиз, Роджера Мура, Фэрры Фосетт и Джейми Фарра. Брок Йейтс снялся в эпизоде в роли организатора очередной гонки. Интересно, что часть машин снятых в этом фильме действительно принимали участие в последней «официальной» гонке «Пушечное ядро» 1979 года.
 Гонки «Пушечное ядро» 2 (1984) и Зона скорости (1989) — сиквел и триквел предыдущего фильма.
 Пушечное ядро 2001 — реалити-шоу, выходившее на телеканале USA Network в 2001 году.
Также данные события вдохновили японского мангаку Хирохико Араки на написание 7 части "Невероятных приключений ДжоДжо" под заголовком "Steel Ball Run" (созвучно с изначальным "Cannonball Run")

Примечания 
 «Gurney/Yates Cop First Cannonball», Brad Niemcek on the 1971 race
 Jack May, 1975 Cannonball champion with Rick Cline.
 www.cannonballjack.com/the-cannonball-dash — «The Cannonball Dash.» Jack May and Rick Cline, 1975 champions. Scanned image from Time, May 5, 1975, p. 63.
 

Автоспортивные соревнования
Автоспорт в США
Кинематограф США